Le Palais rose est le nom donné à la résidence officielle du président de la République du Tchad à N'Djaména.

Plusieurs demeures, inspirées du Grand Trianon de Versailles, sont également désignées sous l'appellation « Palais Rose » :

 Le palais Rose de l'avenue Foch était un hôtel particulier édifié en 1896 par Ernest Sanson au 40, (aujourd'hui 50) avenue Foch dans le  arrondissement de Paris pour le comte Boniface de Castellane et son épouse née Anna Gould ; il fut démoli en 1968.
 Le palais Rose du Vésinet est une villa construite au Vésinet vers 1900 pour l'ingénieur Arthur Schweitzer, acquise et habitée de 1908 à 1921 par le poète et esthète Robert de Montesquiou, puis de 1923 à 1932 par Luisa Amann, marquise Luisa Casati, avant que la propriété, morcelée, soit rachetée par l'industriel Olivié Scrive-Mazure, qui tenta de la reconstituer.
 On confond parfois le palais Rose de l'avenue Foch avec un bâtiment de même style édifié vers 1921 par l'architecte J. Guillemin au 3, rue d'Andigné (16 arrondissement de Paris) qui apparaît dans de nombreux films. Ce pavillon a probablement servi de modèle au château édifié par Lucien Hesse dans le parc de la Muette pour Henri de Rothschild (au 2 rue André-Pascal, aujourd'hui siège de l'OCDE).

Voir aussi

Articles connexes 
 Usage des majuscules en français lorsque le spécifique est un adjectif#palais